Torun steht für:
 Toruń, Stadt in Polen
 Torun (Ukraine), Ort in der Ukraine
 Torun (Wisconsin), Ortschaft im Portage County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Torun (Name), türkischer und norwegischer Personenname
 (12999) Toruń, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Thorun(n)